Stadtverkehr Rosenheim steht für:

 Verkehrsverbund für Rosenheim, siehe Rosenheimer Verkehrsgesellschaft
 Stadtverkehr Rosenheim, Busunternehmen, siehe L. Kroiss #Stadtverkehr seit 2011